Tortuga hace referencia a varios artículos:

Zoología
 Tortugas, nombre vulgar de los reptiles del orden Testudines.

Lugares
 Tortugas (Áncash), balneario de la provincia de Casma, departamento de Áncash (Perú).
 Tortugas, comuna del departamento Belgrano, provincia de Santa Fe (Argentina).
 La Tortuga (Haití), comuna haitiana, del departamento de Noroeste.
 Coliseo Monumental La Tortuga, conocido popularmente como La Tortuga de Talcahuano, estadio cubierto en la ciudad de Talcahuano (Chile).
 La Tortuga (Piura), centro poblado de la provincia de Paita, departamento de Piura (Perú)

Ficción
 La tortuga (álbum) del compositor español de rock Rosendo Mercado.
 Tortuga: Piratas del Nuevo Mundo, videojuego de batalla naval desarrollado por la empresa Ascaron.

Militar
 Tortuga (formación) o Formación en testudo, utilizada comúnmente por las legiones romanas durante el combate y muy particularmente en los asedios.
 Tortuga (submarino), sumergible del siglo XVIII, inventado por David Bushnell y utilizado en la Guerra de Independencia de Estados Unidos.
 Tortuga (vehículo), Semioruga de fabricación Venezolana creado el año 1934.

Enlaces externos